Elskovsleg er en dansk stumfilm fra 1910 med manuskript af Sven Lange.

Handling

Medvirkende 
 Adam Poulsen, Dr. Moran, læge
 Clara Wieth, Kaja, Morans kone
 Johannes Poulsen, Gilbert Svarre

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1910